Рейдерланд — историческая областьв Германии и Нидерландах между рекой Эмс и заливом Долларт.
 Рейдерланд — бывшая община на севере Нидерландов, в провинции Гронинген.